Leg-hemoglobina

Pessoas
Legs McNeil

Veja também
Lag

Desambiguação